Velika nagrada Velike Britanije 1979 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1979. Odvijala se je 14. julija 1979.

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  Clay Regazzoni
| Williams-Ford
| 68
| 1:26:11,17
| 4
| 9
|-
! 2
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 68
| + 24,28 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 4
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 67
| +1 krog
| 16
| 4
|-
! 4
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 67
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 11
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 67
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 25
|  Jacky Ickx
| Ligier-Ford
| 67
| +1 krog
| 17
| 1
|-
! 7
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 66
| Brez goriva
| 18
| 
|-
! 8
| 2
|  Carlos Reutemann
| Lotus-Ford
| 66
| +2 kroga
| 8
| 
|-
! 9
| 31
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 66
| +2 kroga
| 26
| 
|-
! 10
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 66
| +2 kroga
| 15
| 
|-
! 11
| 17
|  Jan Lammers
| Shadow-Ford
| 65
| +3 krogi
| 21
| 
|-
! 12
| 18
|  Elio de Angelis
| Shadow-Ford
| 65
| +3 krogi
| 12
| 
|-
! 13
| 22
|  Patrick Gaillard
| Ensign-Ford
| 65
| +3 krogi
| 23
| 
|-
! 14
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 63
| Gorivo
| 13
| 
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 45
| Menjalnik
| 19
| 
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 44
| Motor
| 10
| 
|-
! Ods
| 20
|  Keke Rosberg
| Wolf-Ford
| 44
| Dovod goriva
| 14
| 
|-
! Ods
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 38
| Črpalka za vodo
| 1
| 
|-
! Ods
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
| 37
| Menjalnik
| 20
| 
|-
! Ods
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 25
| Motor
| 22
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 21
| Turbo
| 2
| 
|-
! Ods
| 5
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 12
| Zavore
| 6
| 
|-
! Ods
| 1
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 3
| Pnevmatika
| 9
| 
|-
! Ods
| 6
|  Nelson Piquet
| Brabham-Alfa Romeo
| 1
| Zavrten
| 3
| 
|-
! DNQ
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 24
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Alan Jones - 1:11.88
 Najhitrejši krog: Clay Regazzoni - 1:14.40
 Vodilni: Alan Jones (1-38); Clay Regazzoni (39-68).

Formula 1 sezona 1979
1979